Bolintin-Vale, città del distretto di Giurgiu
Bolintin-Deal, comune del distretto di Giurgiu